Griekse mythologie
 Pallas Athene, een Griekse godin
 Pallas, een zoon van Euánder
 Pallas (gigant), een gigant uit de Griekse mythologie
 Pallas (titaan), een zoon van de titaan Crius, misschien dezelfde als Pallas de Gigant
 Pallas (Pandion II), een zoon van Pandion II

Personen
 Marcus Antonius Pallas, een vrijgelaten slaaf die een van de gunstelingen van keizer Claudius was, broer van Antonius Felix
 Peter Simon Pallas, een Duits bioloog die Rusland onderzocht

Overig
 Pallas (band), een rockband
Pallas (Deventer), een schaakvereniging
 PALLAS (kernreactor), een nieuw te bouwen kernreactor voor medische isotopen bij het ECN in Petten
 Pallas (lesmethode), een lesmethode voor de Griekse taal
 Pallas (plaats), een plaats in Ierland
 Pallas (planetoïde), een planetoïde van het zonnestelsel
 Pallas (wapen), een type sabel
 Citroën ID/DS, een type Citroën DS Berline uitvoering
 pallas.be, een online archiefontsluitingssysteem